Залужье () — село,
Бищевский сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120480603. Население по переписи 2001 года составляло 122 человека.

Географическое положение 
Село Залужье находится между реками Золотая Липа и Восточная Золотая Липа (2-3 км),
на расстоянии в 0,5 км от села Поручин.
К селу примыкает лесной массив (бук, граб).

Примечания